Papež Klemen je bilo ime več papežev:

 Papež Klemen I. (88–99)
 Papež Klemen II. (1046–1047)
 Papež Klemen III. (1187–1191)
 Papež Klemen IV. (1265–1268)
 Papež Klemen V. (1305–1314)
 Papež Klemen VI. (1342–1352)
 Papež Klemen VII. (1523–1534)
 Papež Klemen VIII. (1592–1605)
 Papež Klemen IX. (1667–1669)
 Papež Klemen X. (1670–1676)
 Papež Klemen XI. (1700–1721)
 Papež Klemen XII. (1730–1740)
 Papež Klemen XIII. (1758–1769)
 Papež Klemen XIV. (1769–1774)

Protipapeži 

 Protipapež Klemen III. (1084–1098)
 Protipapež Klemen VII. (1378–1394)
 Protipapež Klemen VIII. (1423–1426)